Wernau ist der Name
 Wernau (Neckar), Stadt in Baden-Württemberg
 Wernau (Erbach), Weiler in der Stadt Erbach (Donau)
 Wernau (Adelsgeschlecht), schwäbisches Adelsgeschlecht

Wernau ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Conrad von Wernau († 1553), württembergischer Ritter und Student
 Konrad Wilhelm von Wernau (1638–1684), Bischof von Würzburg und Herzog in Franken (1683–1684)